A Fonogram- és eMeRTon-díjas magyar énekesnő Zséda, ezidáig kiadott hét stúdióalbumot, egy koncertalbumot és harminckét videóklipje jelent meg. Az énekesnő összesen hétszer szerepelt a VIVA Chart listájának első helyén, és összesen tizenhat alkalommal került be a Mahasz Rádiós Top 40-es listára, valamint öt alkalommal szerepelt a nemzetközi EURO 200 listáján. Zsédának összesen tizenkilenc videóklipje jelent meg, és háromszor szerepelt vendégelőadóként más klipekben, ezek a 2007-es "Valahol" duett Létray Ákossal, a 2010-es VIVA Comet Allstars, a "Ha zene szól" című dal, és szintén 2010-ben a "Az összefogás dala - Együtt az ország"-ban. Az énekesnő továbbá ezidáig két főcímdalt énekelt, a 2003 és 2005 között sugárzott Szeress most! című magyar szappanopera főcímdalát, illetve a 2005-ös Csudafilm betétdalát, a "Mindhalálig mellettem"-et.

Albumok

Stúdióalbumok

Koncertalbumok

Dalok

Slágerlistás helyezések

Videográfia

Videóklipek

Vendég videóklipek
 Valahol
 Ha zene szól
 Az összefogás dala – Együtt az ország

Források 
Zene.hu
Mahasz.hu
EURO 200

Diszkográfiák